Том Бейтман (; ) — британский актёр театра, кино и телевидения.

Карьера 
Том Бейтман родился в семье учителей, у него тринадцать братьев и сестёр, включая брата-близнеца.. Во время учёбы в школе он провёл летний сезон в Национальном молодёжном театре накануне сдачи выпускных экзаменов. После окончания школы Бейтман получил стипендию в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, которую он так и не закончил, поскольку режиссёр Джози Рурк пригласила его на роль Клодио в спектакле «Много шума из ничего» , где его партнёрами по сцене стали Дэвид Теннант и Кетрин Тейт.

В 2013 году Том Бейтман получил одну из основных ролей журналиста Дэнни Хиллиера в первом сезоне франко-британского телесериала «Туннель». Следующим его появлением на телеэкране стала эпизодическая роль Джулиано Медичи в историческом фэнтези «Демоны Да Винчи». В 2015 году актёр исполнял главного героя с раздвоением личности в фантастическом телесериале производства ITV «Джекилл и Хайд» 

В 2014 году Бейтман играл главную роль в премьере пьесы «Влюблённый Шекспир» (адаптация одноимённого фильма 1998 года). В сезоне 2015—2016 годов Бейтман входил в состав Театральной компании Кеннета Браны во время её пребывания в театре Гаррик. Том появился в спектаклях «Зимняя сказка» У. Шекспира (Флоризель) и «Арлекинада» Т. Реттигена (Джейк Уэйкфилд). Осенью 2016 года в Джервуд-театре — малой сцене театра Ройал-Корт — Бейтман играл роль Смита, солдата армии конфедерации, в пьесе Сюзан Лори-Паркс «Отец вернулся с войны домой».

Голливудский дебют Бейтмана состоялся в комедийном фильме «Дочь и мать её» в 2017 году. Ранее, в сентябре 2016 года стало известно, что актёр присоединится к актёрскому составу предстоящего фильма Кеннета Браны «Убийство в «Восточном экспрессе»» в роли месье Бука. Премьера фильма прошла в ноябре 2017 года.

В июле 2017 года Бейтман получил роль в новой экранизации романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Он исполнил роль Родона Кроули, младшего сына сэра Питта, неудачливого супруга главной героини, беспринципной Бекки Шарп. Телесериал выходил на канале ITV со 2 сентября по 7 октября 2018 года. Также в 2018 году актёр снимался в роли главного антагониста в боевике «Снегоуборщик», вышедшем на экраны зимой 2019 года.

Летом 2019 года на телеэкраны вышел сериал «Бичем-хаус», в котором Том Бейтман играет главную роль Джона Бичема, военного в отставке и владельца большого поместья в Индии. Сериал заочно окрестили «аббатством Даунтон в Дели», немаловажную роль в нем имеет Британская Ост-Индская компания. 

С октября 2018 года актёр также прикреплён к актёрскому составу фильма «Смерть на Ниле», в котором он повторил свою роль мсье Бука из «Убийства в „Восточном экспрессе“».

Личная жизнь 
С 2017 Том Бейтман встречается с актрисой Дейзи Ридли, с которой он познакомился на съёмках «Убийства в «Восточном экспрессе»» в 2016 году.

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании